Чейз Винович (; 19 апреля 1995, Джефферсон-Хиллс, Пенсильвания) — профессиональный американский футболист, выступающий на позиции дифенсив энда в клубе НФЛ «Кливленд Браунс». На студенческом уровне играл за команду Мичиганского университета. На драфте НФЛ 2019 года был выбран в третьем раунде.

Биография 
Чейз Винович родился 19 апреля 1995 года в Джефферсон-Хиллс в Пенсильвании. Он учился в школе имени Томаса Джефферсона. В составе школьной футбольной команды играл на позициях лайнбекера и квотербека. В качестве распасовщика в своём последнем сезоне он сделал только 14 точных передач из 29 попыток, чаще действуя как бегущий за счёт своих физических данных. Пасом он набрал 210 ярдов с тремя тачдаунами, на выносе 981 ярд с семнадцатью тачдаунами. После окончания школы сайты Scout.com, 247Sports и Rivals.com оценивали его как четырёхзвёздного игрока, эксперты ESPN поставили Виновичу три звезды. Интерес к нему проявляло более десяти футбольных программ университетов. Фаворитом в борьбе за игрока считался университет штата Огайо, но он сделал выбор в пользу Мичиганского университета.

Любительская карьера 
Студенческую карьеру Винович начал на месте внешнего лайнбекера. Сезон 2014 года он провёл в статусе освобождённого игрока, тренируясь с командой, но не участвуя в матчах. На следующий год на пост главного тренера «Мичиган Волверинс» пришёл Джим Харбо, который перевёл его на позицию тайт-энда, но в чемпионате выпустил на поле только в двух матчах. В сезоне 2016 года игровое время Виновича увеличилось, он начал играть ди-эндом.

В 2017 году он стал игроком стартового состава, в играх чемпионата сделал 73 захвата и 8,5 сэков, существенно увеличив свою эффективность. В выпускной год статистика Виновича стала хуже, так как соперники уделяли ему больше внимания при блокировании. Несмотря на это, он по итогам опроса тренеров и игроков был включён в символическую сборную конференции Big-10.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
На драфте НФЛ 2019 года Винович был выбран клубом «Нью-Ингленд Пэтриотс» в третьем раунде под общим 77 номером. Оценивая выбор команды, издание Bleacher Report отмечало его эффективность и атлетизм, быстрый первый шаг, позволяющий занимать выгодную позицию против блокирующих соперника, возможность действовать на позициях ди-энда и внешнего лайнбекера. Недостатками называли ментальность пас-рашера, которая негативно сказывалась на игре против выноса, нехватку техники и не всегда правильное чтение комбинаций оппонентов.

Контракт с «Пэтриотс» он подписал в июне 2019 года. Сумма четырёхлетнего соглашения составила около 3,8 млн долларов. По ходу своего первого сезона в команде Винович был игроком ротации, принял участие во всех шестнадцати матчах команды в регулярном чемпионате, сыграв в 29 % всех защитных розыгрышей и сделав 5,5 сэков. В 2020 году он был самым эффективным пас-рашером команды, сделав в регулярном чемпионате 5,5 сэков и 12 раз атаковав квотербека. При этом тренерский штаб «Пэтриотс» был недоволен его действиями против выносного нападения соперника, из-за чего по ходу сезона его игровое время на три матча было сокращено. В сезоне 2021 года роль Виновича в команде изменилась. Он сыграл только в тринадцати матчах, значительную часть времени появляясь на поле как игрок специальных команд. После окончания сезона он был обменян в «Кливленд Браунс» на лайнбекера Мака Уилсона.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Нью-Ингленд Пэтриотс»